Cette liste présente l'espérance de vie humaine à la naissance, une moyenne du nombre d'années qu'un groupe de personnes peut espérer vivre s'il naît à une année donnée et si le taux de mortalité reste constant dans l'avenir. Ce tableau inclut la population totale ainsi que des valeurs spécifiques aux hommes et aux femmes.
Plusieurs entités non-souveraines sont incluses dans cette liste. Les données proviennent de l'Organisation mondiale de la santé pour les données de 2015.

L'espérance de vie varie selon les pays entre 83,7 ans au Japon contre 50,1 ans au Sierra Leone en 2015. La majorité des pays ayant les indices d'espérance de vie les plus faibles (Eswatini, Botswana, Lesotho, Zimbabwe, Zambie, Mozambique, Malawi, Afrique du Sud, République centrafricaine, Namibie, Guinée-Bissau) souffrent d'un taux très important de contamination au virus VIH / SIDA (de 10 à 38,8 % des adultes).

D'autre part, dans les pays souffrant d'un fort taux de mortalité infantile, l'espérance de vie à la naissance est moins élevée et ne reflète donc pas nécessairement l'espérance de vie d'une personne ayant survécu à sa première année.

Liste issue de l'OMS (estimations pour 2015) 
Données 2015 publiées en .

Historique 1950-2015 
Évolution quinquennale de l'espérance de vie par pays. Les données sont produites par le bureau statistique du département des affaires économiques et sociales de l'Organisation des Nations unies (ONU)

Projections 
Certaines études prospectives cherchent à estimer l'espérance de vie à la naissance dans le futur. Ainsi, une étude scientifique publiée dans The Lancet prévoit une augmentation de l'espérance de vie dans la plupart des pays d'ici 2030, avec toutefois des réserves concernant les États-Unis.

Notes et références

Liens externes 
  Chiffres et classements actualisés - CIA World Factbook

Espérance de vie
Espérance de vie
Espérance de vie